Platymischos är ett släkte av steklar som beskrevs av Peter Friedrich Ludwig Tischbein 1868. Platymischos ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Platymischos